Sinonipponaphis är ett släkte av insekter. Sinonipponaphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långrörsbladlöss
Sinonipponaphis